Naokos Lächeln bezeichnet:

 Naokos Lächeln (Roman), Roman des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami (1987)
 Naokos Lächeln (Film), japanischer Liebesfilm des Regisseurs Trần Anh Hùng (2010)